Poza czasem: Muzyka duszy
 Poza Czasem
 Poza czasem (serial telewizyjny)